Rodné jméno a příjmení Dean nosí více osobností:

příjmení
 viz Dean (příjmení)

rodné jméno
 Dean Falková – americká antropoložka a paleontoložka
 Dean Koontz – americký spisovatel
 Dean Martin – latinskoamerický herec a zpěvák
 Dean Reed – americký zpěvák a herec

fiktivní postavy
 Eddie Dean – postava fantasy série Temná věž od Stephena Kinga